Djiman Koukou (1990-), footballeur béninois
 Le royaume de Koukou, ancienne principauté berbère située dans l'actuelle Kabylie, en Algérie
 Koukou, village de la commune algérienne d'Aït Yahia